Mary Sears (pływaczka)
 Mary Sears (oceanografka)
 USNS "Mary Sears" (T-AGS-65)
 Mary Sears McHenry